Владимир Фёдорович Огнев:
 Огнев, Владимир Фёдорович (1923—2017) — русский писатель, литературный критик и сценарист.
 Огнев, Владимир Фёдорович (род. 1967) — российский оперный и камерный певец.